Die Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 12. Dezember 2016 gegründet und umfasst 55 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Nuits-Saint-Georges.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de Gevrey-Chambertin,
 Communauté de communes du Pays de Nuits-Saint-Georges und
 Communauté de communes du Sud Dijonnais.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Clémencey und Quemigny-Poisot die Commune nouvelle Valforêt. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 55.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

GevreyChambertin et NuitsSaintGeorges
Gegründet 2016